Натуральне число 1897
 1897 рік до нашої ери
 1897 рік нашої ери